Ниже представлен список природоохранных зон США, имеющих статус «Национальное морское побережье» (10 объектов) и «Национальное озёрное побережье» (4 объекта). Управление над всеми четырнадцатью территориями осуществляется Службой национальных парков США<ref>America's 14 Amazing National Lakeshores and Seashores   на сайте weather.com</ref>. Все побережья получили статус охраняемых природных территорий между 1953 и 1975 годами. Их общая площадь составляет 3324 км².

 Национальные морские побережья Девять из них находятся на берегу Атлантического океана, одно — на берегу Тихого.

Национальные озёрные побережья 
Все находятся на берегах двух Великих озёр: Мичиган и Верхнее

 См. также 
 Список национальных парков США
 Список национальных памятников США
 

 Примечания 

 Ссылки 

 Официальный сайт Службы национальных парков США
 Стив Миллберг и Сьюзан Хейнс. Top 10 National Seashores and Lakeshores  на сайте coastalliving.com

Национальные побережья